Le Mesnil-Simon, commune française d'Eure-et-Loir
 Le Mesnil-Simon, commune française du Calvados

Voir également 
 Mesnil 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France